Die Leichtathletik ist eine der ältesten olympischen Sportarten und ist eine der vier Sportarten, die bei allen Olympischen Spielen vertreten waren. Bereits bei den Olympischen Spielen der Antike waren Laufwettbewerbe, Diskuswurf, Weitsprung und Speerwurf Teil der Spiele in Olympia. Das olympische Programm der Neuzeit umfasst Lauf-, Sprung- und Wurfwettbewerbe.

Wettbewerbe 
Es gibt bei Olympischen Spielen in der Leichtathletik 47 Wettbewerbe – Männer 24 und Frauen 23. In der Leichtathletik durften Frauen das erste Mal in Amsterdam 1928 an den Start gehen. Im Laufe der Zeit wurde das Programm der Frauen dem Programm der Männer angeglichen.

Darüber hinaus gab es Disziplinen, die ersatzlos aus dem Programm gestrichen worden sind. Wie zum Beispiel Sprungwettbewerbe aus dem Stand (Disziplin bis Saint Louis 1904/Stockholm 1912) oder der Lauf durchs Gelände (Disziplin bis Paris 1924).

Heute wird Tauziehen als eigenständige Sportart betrachtet, aber von 1900 bis 1920 wurde es als Disziplin der Leichtathletik angesehen und gehörte zum olympischen Programm.

Übersicht Wettbewerbe der Männer 
Nach der Aufnahme der 20-km-Gehdistanz 1956 gab es bei den Männern keinen Änderungen mehr im olympischen Programm. Die meisten ehemaligen Wettbewerbe unterscheiden sich nur in der Länge zu den aktuellen Wettbewerben.

Übersicht Wettbewerbe der Frauen 
Als die Frauen das erste Mal in der Leichtathletik 1928 an den Start gingen, gab es 5 Wettbewerbe (100 m, 800 m, 4 × 100-m-Staffel, Hochsprung und Diskuswurf). Seitdem wurde das Programm der Frauen stetig erweitert und dem Programm der Männer angepasst. Es gibt nur noch drei Unterschiede zwischen dem Programm der Frauen zu dem Programm der Männer: 100 m Hürden (anstatt 110 m Hürden bei den Männern), Siebenkampf (anstatt Zehnkampf bei den Männern) und nur ein Gehwettbewerb über 20 km (anstatt zwei für die Männer (20 km und 50 km)).

Übersicht der Mixed-Wettbewerbe 
In Tokio 2020 wurde mit einer 4-mal-400-Meter-Staffel zum ersten Mal einen Mixed-Wettbewerb in der Leichtathletik auszutragen.

Medaillenspiegel (Nationenwertung) 
Hauptartikel: Liste der Olympiasieger in der Leichtathletik/Nationenwertungen

Weblinks 
 Offizielle Webseite von World Athletics

 
Leichtathletik